Чере́дник — українське прізвище утворене від чередник.

Відомі носії 

 Чередник Артем Олександрович ( 1985) — український письменник.
 Чередник Іван Якович (1913—1955) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.
 Чередник Максим Вікторович (1995—2015) — український військовий.
 Чередник Олексій Валентинович ( 1960) — український футболіст, олімпійський чемпіон.
Прізвища на -ник